Nieher ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Nieher (1898–1968), deutscher Fußballspieler
 Mario Nieher (* 1961), deutscher Fußballspieler